Paul Burke peut faire référence à:
 Paul Burke (rugby) (né en 1973)
 Paul Burke (acteur) (1926-2009)
 Paul Burke (basket-ball) (né en 1972)